Differenz (von lateinisch differentia „Unterschied, Verschiedenheit“) steht für:

 Differenz, Ergebnis einer Minus-Rechnung, siehe Subtraktion
 Differenz (Philosophie), Fachbegriff mit unterschiedlichen Bedeutungen
 Differenz (Relationale Algebra), Datenbanktheorie
 Differenz (Luhmann), epistemologischer Grundbegriff nach Niklas Luhmann

 Differenz zwischen Soll- und Habenseite eines Kontos, siehe Saldo
 Differenz, Nicht-Übereinstimmung zweier Objekte, siehe Unterschied

Siehe auch:
 Quasidifferenz (Statistik, Messwesen)

 Différance (philosophische Dekonstruktion)
 Differential, Differenzierung (Begriffsklärungen)
 Differenzkriterium, theologische Methode in der Exegese